Göynük (district), een district van de Turkse provincie Bolu
Göynük (stad), de hoofdplaats van het district